Simon de Wit (supermarkt), een Nederlandse voormalige supermarktketen
Simon de Wit (kruidenier) (1852-1934), Nederlands ondernemer, oprichter van de gelijknamige supermarktketen
Simon de Wit (roeier) (1912-1976), Nederlands ondernemer, olympisch sporter en sportbestuurder
Simon de Wit (ijshockeyer) (1979), Nederlands ijshockeyer
Blanks, artiestennaam van Nederlands muzikant Simon de Wit (1997)